Заболоть — деревня в Бокшицком сельсовете Слуцкого района Минской области Республики Беларусь.

История 
Деревня была основана после ВОВ.

После распада СССР Заболоть стало частью независимой Беларуси.

Население 
По данным переписи населения Беларуси за 2009 год население деревни Заболоть составляет 12 человек.

География 
Расстояние от деревни Заболоть до города Слуцка составляет 8 километров, а по трассе Слуцк — Минск 12 километров.

До города Минска расстояние составляет 90 километров, а по трассе Слуцк — Минск 100 километров.

Населённые пункты Слуцкого района